Ликок () — английская фамилия.

Известные носители:
 Ликок, Ричард (1921—2011) — британский кинооператор и режиссёр-документалист, один из пионеров «прямого кино».
 Ликок, Стивен Батлер (1869—1944) — канадский писатель и экономист, доктор философии.